Gunnebo peut faire référence :

 à Gunnebo un village de Suède
 à Gunnebo (Compagnie) une multinationale dont le siège est situé à Göteborg
 au château de Gunnebo, un manoir suédois